Název Mohelnice nese více sídel:
 1) Mohelnice – město v okrese Šumperk
 Mohelnice (nádraží) – železniční nádraží v okrese Šumperk
 2) Mohelnice (okres Plzeň-jih) – obec v okrese Plzeň-jih
 3) Mohelnice (Křešín) – část obce Křešín v okrese Pelhřimov
 4) Mohelnice (Krupka) – zaniklá obec v okrese Teplice
a také vodní toky:
 Mohelnice (přítok Labe) – levostranný přítok Labe v zemském okrese Saské Švýcarsko-Východní Krušné hory
 Mohelnice (přítok Martinického potoka) – levostranný přítok Martinického potoka v okresech Benešov a Pelhřimov
 Mohelnice (přítok Morávky) – levostranný přítok Morávky v okrese Frýdek-Místek

Slovo Mohelnice se také objevuje v názvech sídel:
 5) Mohelnice nad Jizerou – obec v okrese Mladá Boleslav

 Nižní Mohelnice – osada v obci Krásná v okrese Frýdek-Místek
 Vyšní Mohelnice – osada v obci Krásná v okrese Frýdek-Místek

Externí odkazy